Johow kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Richard Adelbart Johow
 Friedrich Federico Richard Adelbert Adelbart Johow

Robotskapade auktorsförkortningar